Фердинанд Моноер () — французский офтальмолог, известный тем, что ввёл в использование диоптрии в 1872 г. Он родился в городе Лион (Франция) 9 мая 1836 г. Умер в Лионе 11 июля 1912.

Он также изобрёл так называемую шкалу Моноера, которую использовал для определения остроты зрения. Он поместил на шкале свое имя; его можно прочитать по вертикали снизу вверх на каждой из сторон шкалы.

Биография 
По материнской линии Моноер был эльзассского происхождения; его отец был французским военным врачом.

Фердинанд Моноер был доцентом по медицинской физике на факультете медицины Страсбургского университета в 1871 году. Впоследствии он был директором офтальмологической клиники медицинского факультета Университета Нанси в 1872—1877. Он также был профессором медицинской физики на медицинском факультете Лионского университета с 1877 по 1909 год.

Скончался в возрасте 76 лет, похоронен в Лионе.

Публикации 
 Des fermentations, G. Silbermann (Estrasburgo), 1862. Texto.
 Un ophthalmoscope portatif, J. Van Buggenhoudt (Estrasburgo), 1863, 5 p.
 Applications des sciences physiques aux théories de la circulation, G. Silbermann (Estrasburgo), 30 de mayo de 1863.
 Emploi du legs Strauss-Durckheim, tipografía de G. Silbermann (Estrasburgo), 1866.
 Création à Strasbourg d’une école d’instruction pour les aveugles, G. Silbermann (Estrasburgo), 1866, 30 p.
 Conférences de physique médicale faites pendant le semestre d'été 1865—1866, 1866, 56 p.
 Une extraction de cataracte dans un cas de luxation du cristallin, avec complication du côté du tractus uvéal et du corps vitré, G. Silbermann (Estrasburgo), 1867, 23 p.
 Des anomalies de la réfraction de l'œil: notions théoriques et observations cliniques, impr. de G. Silbermann (Estrasburgo), 1868, 16 p. Texto.
 Idée d’une nouvelle théorie entièrement physique des images consécutives, G. Silbermann (Estrasburgo), 1868.
 «Sur l’introduction du couteau linéaire dans la pratique de l’iridectomie» (Estrasburgo), 1871.
 «Description et usage de l’iconarithme, nouvel instrument destiné à faciliter l'étude des images fournies par les lentilles» (Estrasburgo), 1872.
 Épithélioma perlé ou margaritoïde de l’iris, Berger-Levrault (París) , 1872.
 Notions générales de zymologie, Berger-Levrault et Cie (París), 1872.
 Discours d’inauguration prononcé le 19 février 1873: cours d’ophthalmologie, Berger-Levrault et Cie (París), 1874, 24 p. Texto.
 De la Cure radicale de certaines formes de tumeurs lacrymales au moyen de l’excision partielle du sac, du cathétérisme méthodique et des injections au sulfate de soude, P. Asselin (París), 1873.
 «Recherches expérimentales sur l'équilibre et la locomotion chez les poissons».
 «Échelle typographique pour la détermination de l’acuité visuelle», en: Comptes rendus de l’Académie des Sciences, 80 (113), 1875.
 Nouvelle formule destinée à calculer la force réfringente ou le numéro des lunettes du presbyte, Gauthier-Villars (París), 1875, 5 p.
 Du rôle étiologique de la douche murale descendante dans le développement des psychronoses, impr. de Berger-Levrault et Cie (Nancy), 1877, 4 p. Texto.
 Extraction de la cataracte par le procédé quasi-linéaire ou à section mésocyclique, simple ou composé, étude descriptive, taxonomique et critique, impr. de Berger-Levrault (Nancy), 1878, in-8° , 80 p. Texto
 Théorie des forces cosmiques basée sur les mouvements de la matière pondérable seule, non-existence de la matière impondérable, impr. de Giraud (Lyon), 1881.
 Théorie générale des systèmes dioptriques centrés, Gauthier-Villars (París), 1883.
 Mesure et correction de la presbytie, G. Steinheil, 1898, 148 p.
 Les cinq réformes les plus urgentes pour les facultés de Médecine, Rey (Lyon), 1904.
 Physique sociale: emploi combiné du système du quotient vrai et du système du quotient fictif pour la répartition des sièges dans la représentation proportionnelle, Librairie A. Rousseau (París), 1906. Texto.
 Sur la tension superficielle des liquides, [conferencia] impr. de Schneider (Lyon), 1906.

Примечания

Ссылки 
 Guiart J.: L'École médicale lyonnaise : catalogue commenté de la Section régionale du Musée historique de la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de Lyon, Masson & cie (París), 1941. p. 119.
 «Ferdinand Monoyer, l’inventeur de la dioptrie pour mesurer l’acuité visuelle», Le Progrès, 7 de junio de 2015.

Офтальмологи Франции
Преподаватели Страсбургского университета